Сельское поселение Ульянинское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Раменском муниципальном районе Московской области России.

Административный центр — село Ульянино.

История 
Образовано 1 января 2006 года законом Московской области от 25 февраля 2005 года № 55/2005-ОЗ «О статусе и границах Раменского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» в ходе муниципальной реформы.

4 мая 2019 года Раменский муниципальный район был упразднён, а все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование — Раменский городской округ.

Глава сельского поселения — Анурьев Сергей Владимирович. Адрес администрации: 140167, Московская область, Раменский район, с. Ульянино, д. 26.

Население

География 
Расположено в южной части Раменского района. На востоке граничит с сельским поселением Никоновским, на севере — с сельским поселением Рыболовским, на востоке — с сельским поселением Фединским Воскресенского района, на юге — с сельским поселением Аксиньинским Ступинского района. Площадь территории сельского поселения — 9922 га.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 20 населённых пунктов упразднённой административно-территориальной единицы — Ульянинского сельского округа:

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Раменского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году